Гладиус, Gladius:
 Гладиус — короткий древнеримский меч.
 Гладиус — недоразвитая раковина кальмара, представляющая собой хитиновое пёрышко, похожее на римский меч гладиус.
 «Гладиус» — компьютерная ролевая игра (RPG), выпущенная в 2003 году компанией LucasArts Entertainment.